Szpaki peut désigner en Pologne :

 Szpaki, village de la voïvodie de Mazovie
 Szpaki, village de la voïvodie de Podlachie